Damernas lätt tungvikt, -69 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 17 augusti i Carioca Arena 2 i Rio de Janeiro i Brasilien.

Medaljörer

Resultat

Final

Övre halvan

Nedre halvan

Återkval

Referenser

Brottning vid olympiska sommarspelen 2016